Савіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Савіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда